Cebrián hace referencia a varios artículos:

Antroponimia 
 Cebrián (nombre)
 Cebrián (apellido)

Personas
 Dolores Cebrián (n/d), bióloga española;
 Eloy M. Cebrián, escritor español;
 Emilio Cebrián Ruiz, compositor español de temas populares;
 Fernando Cebrián Alarcón, «Chito», futbolista español;
 Fernando Cebrián, actor español;
 Javier Hernández Cebrián, deportista español;
 José Ángel Pérez Cebrián, «Pepín», futbolista español;
 Juan Antonio Cebrián, locutor español;
 Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y académico español;
 Julio Cebrián Mezquita, pintor español;
 Lluis Cebrián Mezquita, escritor y erudito valenciano;
 Miguel Vicente Cebrián (1691-1752), obispo de Córdoba; 
 Pablo Cebrián, productor musical y compositor español;
 Mercedes Cebrián, escritora española de la Generación Nocilla (o Afterpop);
 Pedro de Cebrián y Agustín, diplomático español;
 Vicente Cebrián, periodista español;

Véase también
San Cebrián